Сэр Фрэ́нсис Уо́лсингем (; ок. 1532 — 6 апреля 1590) — министр Елизаветы I, член Тайного совета, начальник разведки и контрразведки Англии.

Уолсингему принадлежит главная заслуга в раскрытии заговора Бабингтона, считавшегося по началу глупым, и организации суда над Марией Стюарт. Для своего времени Уолсингем был гением шпионажа. Он организовал сложнейшую разветвлённую сеть агентов в Англии и Европе, получая таким образом богатейшую информацию обо всех текущих событиях.

Яростный противник католицизма, сэр Фрэнсис Уолсингем считался злейшим врагом Испании, и его смерть в 1590 году немало порадовала испанского монарха Филиппа II.

Образ в кино 

 Ричард Уорнер в фильме «Мария — королева Шотландии» (1971)
 Стивен Мюррэй (Stephen Murray) — в телесериале «Елизавета: Королева английская» (1971)
 Джеффри Раш в фильмах «Елизавета» (1998) и «Золотой век» (2007)
 Бен Дэниелс в фильме «Королева-девственница» (2005)
 Патрик Малахайд в фильме «Елизавета I» (2005)

Примечания

Литература 
 Alan Haynes. 2004. Walsingham: Elizabeth’s Spymaster.
 Stephen Budiansky. 2005. Her Majesty’s Spymaster: Elizabeth I, Sir Francis Walsingham, and the Birth of Modern Espionage.
 Robert Hutchinson. 2007. Elizabeth’s Spymaster: Francis Walsingham and the secret war that saved England Phoenix ISBN 978-0-7538-2248-7.

Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Королевского колледжа (Кембридж)
Умершие в 1590 году
Адвокаты по алфавиту
Адвокаты Великобритании
Юристы по алфавиту
Юристы Великобритании
Персоналии:Спецслужбы Великобритании
Канцлеры герцогства Ланкастерского
Похороненные в Соборе Святого Павла (Лондон)